Chencang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guozhen, häradshuvudort, Shaanxi, 
 Chencang Qu (härad i Kina), Shaanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar